Brisbane International 2010 (kobiety)
 Brisbane International 2010 (mężczyźni)